Termenul „Mila” se poate referi la:

 Mila, provincie din Algeria
 Mila, oraș în Algeria, reședința provinciei Mila
 El Milà, comună în Spania
 Milă, unitate de măsură în diferite țări și epoci istorice
 Milă (sentiment), sentiment de compasiune
 Milă (dar), ajutor, milostenie

Bibliografie 
 Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan” Dicționarul explicativ al limbii române (DEX), Editura Univers Enciclopedic, 1998